Pati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Pati, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Pati (kabupatenhuvudort), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pati, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar